PAS peut faire référence à :
 la coloration PAS (Periodic Acid-Schiff), une technique de révélation de composés chimiques utilisée en biologie ;
 la politique d'ajustement structurel ou programme d'ajustement structurel, préconisés par le Fonds monétaire international ;
 l'acide para-aminosalicylique (en anglais ), un traitement de la tuberculose ;
 le plan d'assurance sécurité, une description des mesures techniques mises en œuvre pour répondre à des exigences de sécurité ;
 le port autonome de Strasbourg ;
 le Parti islamique malaisien (en malais "Parti Islam Se-Malaysia"), un parti politique malaisien ;
 le Parti antisioniste, un parti politique français ;
 le Parti pour l'avenir et la solidarité, un ancien parti politique sénégalais ;
 le prêt à l'accession sociale, une aide sociale de l’État français ;
 le Portable Antiquities Scheme, un programme archéologique britannique pour l'enregistrement des petites trouvailles des particuliers ;
 le prélèvement à la source ou paiement à la source de l'impôt.

Dans Wikipédia, le terme PàS faisait référence à « Pages à supprimer » renommé en 2022 « Débat d'admissibilité ».